Нил Ричи (;  — ) — британский офицер, генерал, участник Первой и Второй мировых войн.

Биография 
Службу начинал в 1914 году в пехотном полку Чёрной стражи в звании второго лейтенанта. Воевал во Франции, где получил Орден «За выдающиеся заслуги» в 1917 году, а во время Месопотамской кампании в 1918 году — Военный Крест.

Во время Второй мировой войны Ричи получил звание бригадного генерала и участвовал в эвакуации союзных войск из Дюнкерка. 

Во время Операции «Крестоносец» в ходе североафриканской кампании в ноябре 1941 года был назначен Окинлеком командующим 8-й британской армией. Но 25 июня 1942 года, перед самой первой битвой под Эль-Аламейном, был отстранён Окинлеком.

В 1950 году стал «королевским полковником» Чёрной стражи. Последние годы жизни провёл в Торонто, в Канаде, умер в возрасте 86 лет.

Примечания 

Генералы Великобритании
Участники Первой мировой войны (Великобритания)
Военачальники Второй мировой войны